Le Nord-Schleswig est une ancienne province de Prusse aujourd’hui rattachée au Danemark.

Notes et références 

Histoire du Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein
Géographie du Danemark (pays constitutif)